Відтяжка — петля з міцної капронової стрічки, вживана в альпенізмі і скелелазінні.
 Відтяжка — трос для закріплення будівельних конструкцій.
 Відтяжка — трос для закріплення корабельних конструкцій.
 Відтяжка — складова частина рідких страв, бульйонів, яка використовується для надання їм прозорості.